Il collegio elettorale di Cagliari fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Armungia, Ballao, Burcei, Cagliari, Capoterra, Dolianova, Goni, Guamaggiore, Mandas, Maracalagonis, Muravera, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, San Vito, Sarrok, Selargius, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Villaputzu, Villasalto, Villasimius.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Sinnai, Villasimius, Quartucciu.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Cagliari
Cagliari